Ordet symbolisme har flere betydninger:
 Symbolisme er billedtale og brug af symboler.
 Symbolisme (stilperiode) – er en kunsterisk stilperiode.